Georgel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Georgel (1959- ), saxophoniste français ;
 Franck Georgel (1977-), journaliste français ;
 Jean-François Géorgel (1731-1813), ecclésiastique français ;
 Pierre Georgel (1943-), conservateur de musée, et professeur à École du Louvre ;

Pseudonyme 

 Georgel (1884-1945), pseudonyme de Georges Job, chanteur français ;

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien